Кубичек — чешская фамилия:

 Кубичек, Август (1888—1956) — близкий друг Адольфа Гитлера;
 Кубичек, Вильгельм (1858—1936) — австрийский историк и нумизмат;
 Кубичек, Жуселину (1902—1976) — президент Бразилии в 1956—1961 годах;
 Кубичек, Петр (род. 1957) — чешский гребец-каноист.

См. также 
 Президенти-Кубичек — муниципалитет в бразильском штате Минас-Жерайс.